Вудбриџ има више значења:
 Вудбриџ (Сафок)
 Вудбриџ (Њу Џерзи), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Вудбриџ (Вирџинија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Вудбриџ (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Вудбриџ (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Вудбриџ (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис

Особе
 Тод Вудбриџ, аустралијски тенисер